Ženská dvouhra Tashkent Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do singlové soutěže bakuského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla nejvýše nasazená Češka Kristýna Plíšková, kterou ve druhém kole vyřadila Japonka Kurumi Naraová.

Vítězkou se stala nenasazená Ukrajinka Kateryna Bondarenková, jež ve finále zdolala turnajovou dvojku Maďarku Tímeu Babosovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tashkent Open
WTA Tour 2017